Евгений Андреевич Егоров (5 января 1941 — 5 января 2019, Тверь) — советский и российский театральный режиссёр, Заслуженный работник культуры РСФСР (1983), член Союза театральных деятелей, главный режиссёр Камчатского театра юного зрителя (1968—1985).

Биография 
Евгений Егоров родился в поселке Крутогорово Соболевского района Камчатской области.

Окончил Московский государственный университет культуры (1965), Высшие режиссерские курсы при Московском академическом театре имени Маяковского (1966). В 1986 году прошел стажировку на Центральном телевидении.

В 1967 году он стал основателем первого в Корякском автономном округе Народного театра в селе Тигиль. С 1968 по 1985 годы являлся главным режиссером Театра юного зрителя в Петропавловске-Камчатском, которому было присвоено звание лауреата премии Камчатского комсомола. С 1985 по 1997 годы — пройдя стажировку на Центральном телевидении, работал режиссером Камчатской студии телевидения.

За 30 лет работы на Камчатке Евгений Андреевич поставил более 100 спектаклей на сценах ТЮЗа, Камчатского областного драматического театра, Камчатского театра кукол. Он выступал на сцене как артист и ведущий.

Е. А. Егоров — автор и режиссер значительного числа видеофильмов и телепередач о деятелях культуры Камчатки.

Евгений Андреевич в 1997 году покинул Камчатку и переехал в Тверь. Там он написал книгу воспоминаний «Камчатка — родина моя», которая вышла в свет в 2001 году.

Примечания 

Выпускники Московского государственного института культуры